Ojos Negros puede referirse a:

 Ojos Negros; localidad de la provincia de Teruel (Españ]).
 Salinas de Ojos Negros; instalación industrial situada en la localidad de Ojos Negros.
 Ojos Negros (Ochi chórnyie); canción rusa de Evguén Grebinka de 1843.
 Ojos Negros; álbum del grupo español Los Chichos.
 Ojos Negros; localidad mexicana del municipio de Ensenada